SBF est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 Société des bourses françaises, nom de la Bourse de Paris, devenue Euronext ;
 SBF 120, un indice boursier de la place de Paris ;
 Société botanique de France, société savante ;
 Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, institut de recherche et d’enseignement des sciences bibliques et de l’archéologie des pays bibliques ;
 Sans bureau fixe, un mode de fonctionnement professionnel ;
 SBF Visa Group, un constructeur italien d'attractions ;
 Sardeh Band dans la Province de Ghazni, en Afghanistan, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Sam Bankman-Fried, milliardaire américain.